Cogneau peut désigner :
Auguste Cogneau, évêque auxiliaire de Quimper de 1933 à 1946.
Cogneau-Larivot, quartier de Matoury.